El término ladrillito puede referirse a:

 Un nombre común del ave Poospiza ornata.

 Un nombre común del ave Mionectes rufiventris.